Schwassmann–Wachmann är namnet på minst tre kometer, upptäckta av tyska astronomerna Arnold Schwassmann och Arno Arthur Wachmann:

 Schwassmann-Wachmann 1 (29P/1927 V1, Schwassmann–Wachmann 1)
 Schwassmann-Wachmann 2 (31P/1929 B1, Schwassmann–Wachmann 2)
 Schwassmann-Wachmann 3 (73P/1930 J1, Schwassmann–Wachmann 3)